PBS este un acronim de trei litere pentru Public Broadcasting Service, un serviciu de televiziune non-profit din Statele Unite ale Americii.

PBS (sub diferite forme de capitalizare a literelor) se poate referi la:

Rețele de televiziune 

PBS
From Wikipedia, the free encyclopedia
Not to be confused with Public Broadcasting Services in Malta, Public Broadcast Service in Barbados, or Philippine Broadcasting Service in the Philippines; for other uses, see PBS (disambiguation).

 3PBS (106.7FM), stație de radio din Melbourne, Australia;
 Pacific Broadcasting Systems, rețea de posturi de radio din Filipine;
 Thai Public Broadcasting Service, stație de televiziune din Tailanda;
 Palestine Broadcasting Service (1936–1948), stație de radio defunctă din vremea Mandatului britanic pentru Palestina (în original, British Mandate for Palestine);
 People's Broadcasting Service, Inc., rețea de posturi de radio din Filipine gospodărite de Bombo Radyo Philippines;
 Philippine Broadcasting Service, rețea de posturi de radio guvernamentale din Filipine;
 Progressive Broadcasting System (anii timpurii 1950), rețea de posturi de radio defunctă din ;
 Public Broadcasting Services, rețea de televiziune din Malta.

Computing 

 Pasteboard server, un serviciu (o aplicație) de tip Cocoa a sistemului de operare Mac OS X;
 PBS A/S, companie daneză specializată în plăți electronice;
 Preferential Bidding System, un sistem computerizat de licitare a ofertei de muncă;
 Portable Batch System, program de computere care aranjeaza diferite tipuri de programare a orarelor.

Divertisment 

 Pearls Before Swine (benzi desenate), un grup de benzi desenate din seria Pearls Before Swine;
 Positive Black Soul, un grup de muzică hip-hop din Senegal.

Medicină 

 Pharmaceutical Benefits Scheme, program al guvernului federal al Australiei, care livrează medicamente subvenționate pentru locuitorii țării.

Știință 

 pBluescript, un anumit tip de plasmidă utilizată în clonare;
 Sulfură de plumb (PbS), un produs anorganic;
 Perborat de sodiu (NaBO3), un produs anorganic, sarea formală a acidului boric;

 Polarization beam splitter, see Beam-splitting polarizers
 Succinat polibutilenă, poliester sintetic.

Alte utilizări 

 Pakistan Bureau of Statistics, Biroul de statistică la Pakistanului;
 Parti Bersatu Sabah, partid politic din Malaiezia;
 Paul Brown Stadium, stadion din Cincinnati, statul american ;
 Playboys gang, o bandă stradală violentă, din părțile de est și vest a conurbației Los Angeles, statul american ;
 Privatbanen Sønderjylland, companie (defunctă) de operare a căilor ferate daneze;
 Product breakdown structure, un concept managerial;
 , o organizație de cercetași din Elveția;
 Public Buildings Service, one of the two divisions of the United States General Services Administration
 X PBS-1 patrol bomber, un anumit tip de hidroavion bombardier, aflat în dotarea United States Navy, spre exemplu, a se vedea Sikorsky VS-44

 Alte organizații de limbă engleză 

 Prayer Book Society of the USA, organizație a bisericii anglicane din , Societatea cărții de rugăciune din Statele Unite Prayer Book Society of Canada, organizație a bisericii anglicane din , Societatea cărții de rugăciune din Canada''
 Pacific Bulb Society, organizație non-profit, creată în 2002, dedicată iubitorilor de plante cu bulbi.

Acronime de trei litere